A Múzsa szó jelentései:
 múzsák, görög mitológiai alakok
 Múzsák (folyóirat)
 Múzsa (keresztnév)
 múzsa (alkotás), alkotást inspiráló személy
 Múzsa (könyv)
 Muse, brit rockzenekar